Wyniki Grand Prix Australii 2002, dziesiątej (ostatniej) eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

Do 2012 roku były to jedyne zawody o Wielką Nagrodę Australii i zarazem jedne z dwóch rozegranych poza Europą.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: (Jason Lyons i Mick Poole). Kontuzjowanych Carla Stonehewera i Grzegorza Walaska zastąpiło dwóch zawodników spoza listy kwalifikowanej rezerwy Bohumil Brhel i Steve Johnston. W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania) (30) Bohumil Brhel (Czechy)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska) (31) Steve Johnston (Australia)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (23) Jason Lyons (Australia)
 (24) Mick Poole (Australia)

Wyniki

Opis 

W drugim półfinale (bieg nr 24), Czech Lukáš Dryml spowodował upadek Szweda Mikaela Karlssona. Dryml został wykluczony, a Karlsson – odwieziony do szpitala – został sklasyfikowany na trzecim miejscu w tym biegu.

Klasyfikacja przejściowa 

Australia
2002
2002 w Australii